

Patronyme
 Janine Mignolet, (1928-1994),  est une actrice québécoise.
 Simon Mignolet, (1988- ), est un footballeur belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme